Грамицидин:

 Грамицидин — гетерогенная смесь пептидных антибиотиков, продуцируемых бактерией Bacillus brevis.
 Грамицидин С — антибиотик тиротрициновой группы.